Nassau County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Nassau County (Florida)
 Nassau County (New York)